Winzenberg heißen:

 Winzenberg (Gemeinde Pöllauberg), Ort bei Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Winzenberg (Naturschutzgebiet), Nordrhein-Westfalen
 Winzenberg (Blienschwiller), eine Alsace-Grand-Cru-Weinlage in Blienschwiller
 Więcmierzyce, deutscher Name des Dorfes der Wojewodschaft Opole in Polen.